Die Noventi Open 2021 waren ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. Juni 2021 in Halle stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden im Londoner Queen’s Club die cinch Championships gespielt, die genau wie die Noventi Open zur Kategorie ATP Tour 500 zählten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.318.605 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 1.455.925 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 12. und 13. Juni 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser im Einzel sowie eine Lucky Loser-Paarung im Doppel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 160 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 207 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 157 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Halle (Westf.)